Alex Verrijn Stuart (1923-2004), Nederlands informaticus en hoogleraar in Leiden.
 Coenraad Alexander Verrijn Stuart (1865-1947), Nederlands econoom en hoogleraar. 
 Gerard Marius Verrijn Stuart Nederlands econoom en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van 1958 tot 1964.
 Heikelien Verrijn Stuart (1950), Nederlands journaliste, rechtsgeleerde en schrijver.
 Leonarda Petronella ("Peet") Verrijn Stuart (1956), Nederlands beeldhouwster.
 Sophie Verrijn Stuart, Nederlands keramiste.
 Verrijn Stuart (buurt), een van de wijken en buurten in Diemen.
 Zomerhuis Verrijn Stuart, ontwerp van Gerrit Rietveld uit 1935.
 C.A. Verrijn Stuart School, voormalige school voor MEAO in Groningen.